Falconiformes – rząd ptaków
 Ildefonso Falcones – hiszpański pisarz